Тальсі́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 140 км на південний захід від Парижа, 38 км на південний захід від Орлеана, 22 км на північний схід від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 115 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 272,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Тальсі на сайті французького Національного інституту географії
 Тальсі на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Тальсі на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам’ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Тальсі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Тальсі на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер